Сезон 2020/21 — 3-й сезон для женской команды футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», образованной в 2018 году, и второй сезон, который команда проводит в Женской суперлиге, высшем дивизионе в системе женских футбольных лиг Англии. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Ли Спортс Виллидж» в Ли, Большой Манчестер.

В чемпионате команда заняла 4-е место, как и в предыдущем сезоне.

12 мая 2021 года было объявлено, что Кейси Стоуни покинет пост главного тренера женской команды по окончании сезона.

Женская суперлига 

Женская команда «Манчестер Юнайтед» начала выступления в турнире с домашнего матча против «Челси» 6 сентября 2020 года и завершила домашним матчем против «Эвертона» 9 мая 2021 года.

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Женской суперлиге

Матчи 

Время начала матчей:Британское летнее (BST) — до 25 октября 2020 года и с 28 марта 2021 годаСреднее время по Гринвичу (GMT) — c 25 октября 2020 года по 27 марта 2021 года

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Кубок лиги 
Женская команда «Манчестер Юнайтед» начала выступления в Женском кубке лиги с группового этапа.

Групповой этап

Кубок Англии 
Женская команда «Манчестер Юнайтед» начала выступления в Женском кубке Англии с четвёртого раунда.

Статистика выступлений

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Отправились в аренду

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

2020
2020 год в женском футболе
2021 год в женском футболе